Kirste ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Kirste (1927–2002), deutscher Physiker
 Hartmut Kirste (* 1940), deutscher Hörspielregisseur
 Heidi Kirste (* 1966), deutsche Sportlerin im Rollstuhlbasketball
 Joachim Kirste (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Johann Kirste (1851–1920), Indologe
 Leo Kirste (1892–1965), österreichischer Flugzeugkonstrukteur und Hochschullehrer
 Reinhard Kirste (* 1942), evangelischer Theologe und Religionswissenschaftler
 Stephan Kirste (* 1962), deutscher Rechtswissenschaftler
 Thomas Kirste (* 1977), deutscher Politiker (AfD)

Siehe auch:
 Kirst
 Kirsten